Лейден:

 Фамилия
 Лейден, Артген ван (1498—1564) — нидерландский живописец, рисовальщик и гравёр.
 Лейден, Джон (1775—1811) — шотландский учёный-востоковед.
 Лейден, Лукас ван (1494—1533) — нидерландский живописец и гравёр.
 Лейден, Эрнст (1832—1910) — немецкий терапевт.

 Топоним
 Лейден  — город и община в нидерландской провинции Южная Голландия.

 другое
 Лейден — нидерландский профессиональный баскетбольный клуб